Revolutions per Minute – album zespołu Rise Against
 Revolutions per Minute – album zespołu Reflection Eternal